Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Finnland 2012 fand am 22. Januar 2012 statt. Da im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen konnte, fand am 5. Februar 2012 eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten statt. Dies waren Sauli Niinistö (37 % im ersten Wahlgang) und Pekka Haavisto (18,8 %). Niinistö gewann die Stichwahl mit deutlichem Vorsprung. Der gewählte Präsident wird das Amt bis 2018 innehaben.

Die bisherige Präsidentin Tarja Halonen von der Sozialdemokratischen Partei Finnlands (SDP) durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl antreten.

Kandidaten 
Acht Kandidaten traten zur Wahl an. Alle Parteien, die im finnischen Parlament vertreten waren, stellten dabei einen eigenen Kandidaten auf, darunter auch das Linksbündnis, das zuletzt die Kandidaturen Tarja Halonens unterstützt hatte.

Die den Kandidaten zugeteilten Nummern sind bei der Wahl selbst von Bedeutung. In der Wahlkabine wird in einem Kreis die Nummer des Kandidaten eingetragen. Die Nummer 1 ist dabei für den bisherigen Amtsträger reserviert. Da Tarja Halonen 2012 aber nicht mehr antreten durfte, begann die Nummerierung bei der 2.

Ergebnis des 1. Wahlgangs 
Im ersten Wahlgang am 22. Januar erreichte kein Kandidat die absolute Mehrheit, weshalb ein zweiter Wahlgang erfolgen musste. Dieser fand am 5. Februar 2012 statt.

Ergebnis der Stichwahl 
Bei der Stichwahl am 5. Februar 2012 setzte sich Sauli Niinistö gegen Pekka Haavisto durch. Der konservative Niinistö erreichte 62,6 % der Stimmen, während auf Pekka Haavisto 37,4 % entfielen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 68,8 Prozent niedriger aus als erwartet.

 Ergebnis nach Wahlbezirken

Weblinks

Einzelnachweise 

2012
Finnland Prasident
Finnische Geschichte (21. Jahrhundert)